Folgende Sätze werden nach Karl Weierstraß als Satz von Weierstraß bezeichnet:
der Satz vom Minimum und Maximum zur Existenz von Extrema 
der Satz von Bolzano-Weierstraß über konvergente Teilfolgen
der Satz von Stone-Weierstraß über die Approximation stetiger Funktionen
der Satz von Weierstraß-Casorati aus der Funktionentheorie
der Produktsatz von Weierstraß aus der Funktionentheorie
der weierstraßsche Konvergenzsatz aus der Funktionentheorie